

Geografia

Canada 
Deer Lake – comunità della Terranova e Labrador

Stati Uniti d'America 
Deer Lake – territorio non organizzato della Contea di Itasca, Minnesota
Deer Lake – borough della contea di Schuylkill, Pennsylvania